Die 20. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1978 in Dhaka (Bangladesch) ausgetragen. Das Turnier begann am 5. Oktober und endete am 28. Oktober. Sieger wurden gemeinsam der Irak und Südkorea, da das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte. Beide Finalisten qualifizierten sich für die Junioren-Weltmeisterschaft 1979. Später rückte Indonesien für den Irak nach.

Modus 
Die 18 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier oder fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Der Irak wurde zum dritten Mal, Südkorea zum vierten Mal Asienmeister. Beide qualifizierte sich neben Gastgeber Japan für Junioren-Weltmeisterschaft 1979. Da der Irak und weitere Nationen auf eine Teilnahme verzichteten, rückte Indonesien nach. In Japan beendete Südkorea die Vorrunde hinter Paraguay und Portugal auf dem dritten Platz. Damit schied der Asienmeister ebenso aus wie Indonesien als Gruppenletzter hinter Argentinien, Polen und Jugoslawien sowie Japan als Vierter hinter Spanien, Algerien und Mexiko.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1978 auf rsssf.com (englisch)

1978
Fußballveranstaltung 1978
Fußball (Bangladesch)
Sportveranstaltung in Dhaka